Blohin je priimek več oseb:
 Vasilij Mihailovič Blohin, sovjetski general
 Oleg Blohin, ukrajinski nogometaš